Distretto di La Victoria – distretto del Perù nella regione di Lambayeque
Distretto di La Victoria – distretto del Perù nella regione di Lima